Silbernagl ist der Familienname folgender Personen:

 Isidor Silbernagl (1831–1904), deutscher katholischer Kirchenrechtler und Kirchenhistoriker 
 Roland Silbernagl (* 1971), österreichischer Schauspieler
 Stefan Silbernagl (* 1939), deutscher Mediziner und Physiologe